Бенчмарк (від  — «орієнтир», «еталон»):
 Бенчмарк (інформатика) — контрольне завдання, необхідне для визначення порівняльних характеристик продуктивності комп'ютерної системи.
 Бенчмарк (фінанси) — показник, що використовується для оцінки стану ринку або його сегментів.
 Бенчмаркінг — це процес пошуку стандартного чи еталонного економічно ефективнішого підприємства-конкурента з метою порівняння з власним та переймання його найкращих методів роботи.